, un quartier de la ville de Porto Alegre, dans l'État du Rio Grande do Sul.

 Mario de Miranda Quintana, un poète gaúcho.